Григо́рий Никола́евич Мака́ров (1918—1972) — советский учёный-, , финно-угровед, составитель русско-карельского и карельско-русского словаря.

Биография 
Родился в крестьянской семье, карел. Участник Великой Отечественной войны.

В 1948 году окончил Карело-финский госуниверситет, в 1955 аспирантуру Карело-финского филиала АН СССР по специальности «Финский язык». В 1958 защитил кандидатскую диссертацию на тему «Именные (субстантивные) определительные словосочетания в финском литературном языке».

В разные годы работал учителем в Калининской области, корректором в редакции газеты «Punainen Karjala».

С декабря 1955 года научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, на кафедре финского языка и литературы ПетрГУ вёл курсы карельского языка.

Библиография 
Опубликовал свыше 30 работ по финскому и карельскому языкам и фольклору.
 Карельские пословицы, поговорки, загадки. — Петрозаводск: Государственное издательство Карельской АССР, 1959. — 226 с.
 Финские народные пословицы и поговорки. Сборник. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1962
 Образцы карельской речи: Калининские говоры. Сборник. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1963.
 Карельский язык // Языки народов СССР, т. III. Финно-угорские и самодийские языки. — М., 1966.
 Образцы карельской речи: говоры ливвиковского диалекта карельского языка. Сборник. — Л.: «Наука», 1969
 Карельские пословицы, поговорки. — Петрозаводск: Карельское книжное издательство, 1969. — 312 с.
 Русско-карельский словарь. — Петрозаводск. 1975.
 Словарь карельского языка (ливвиковский диалект): Около 20 000 слов / Под редакцией канд. филол. наук И. В. Сало и канд. филол. наук Ю. С. Елисеева; Сост. Макаров Г. Н. — Петрозаводск: Карелия, 1990. — 495 с. // ИЯЛИ КарНЦ РАН

Литература 
 Пертти Виртаранта. Этюды о карельской культуре: Люди и судьбы. Пер. с фин. Ю. Ю. Сурхаско. — Петрозаводск: «Карелия», 1992. — 288 с.

Ссылки 
 Г. Н. Макаров — основоположник карельской лексикографии
 «Макаровские чтения» в Олонце
 Макаров Григорий Николаевич

Родившиеся в Олонецком районе
Выпускники ПетрГУ
Этнографы СССР
Лингвисты СССР
Финно-угроведы
Учёные Карельского научного центра РАН
Преподаватели ПетрГУ
Родившиеся в Самбатуксе